Seznam polkov z zaporedno številko 59.

Seznam 
 Pehotni
 59. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 59. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 59. pehotni polk (Wehrmacht)
 59. strelski polk (ZSSR)
 59. strelski polk (Wehrmacht)
 59. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 59. grenadirski polk (Wehrmacht)
 59. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 59. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 59. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 59. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi